Jovem Pan FM São Carlos é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Ribeirão Bonito e sediada em São Carlos, ambas cidades do estado São Paulo. Opera na frequência FM 88.5 MHz, e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 
A emissora foi fundada em 2 de fevereiro de 2012, na cidade de Ribeirão Bonito e ainda mesmo ano a emissora se instalou em São Carlos.

Em maio de 2021, a Pop 88 FM anunciou sua afiliação com a Rede Jovem Pan com isso se tornando a 25° afiliada da rede no estado de São Paulo. A estreia da nova rede aconteceu em 1° de junho, além da afiliação a emissora mudou de frequência deixando a FM 88.7 e passando a ser sintonizada no dial FM 88.5.

Ligações externas 
 
 
 

Estações de rádio de São Carlos (São Paulo)
Estações de rádio fundadas em 2012
São Carlos